Berlínská univerzita může znamenat:

 Humboldtova univerzita, založená 1809, v letech 1828–1945 Friedrich-Wilhelms-Universität
 Svobodná univerzita Berlín (Freie Universität), založená 1948 v Západním Berlíně
 Technická univerzita Berlín (Technische Universität zu Berlin), od roku 1946
 Universität der Künste v Berlíně (Univerzita umění v Berlíně) od roku 2001

Externí odkazy